Hydrocotyle ambiguum är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis Claude Marie Richard, Joseph Banks och Daniel Carl Solander. Hydrocotyle ambiguum ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
ambiguum